John Strachey kan syfta på bland andra:

 John Strachey (1671-1743), brittisk geolog
 John Strachey (1823-1907), brittisk ämbetsman i Indien
 John Strachey (1860-1927), redaktör av The Spectator
 John Strachey (1901-1964), brittisk Labourpolitiker